

Hydronymes 

 La Canche est un fleuve français du Pas-de-Calais
 La Canche est une rivière française de Saône-et-Loire et un sous-affluent de la Loire
 La Canche, petit affluent de la Béthune, dans le département de la Seine-Maritime

Plantes 
 Les canches sont des plantes de la famille des Poaceae, appartenant aux genres Aira, Corynephorus ou Deschampsia, avec notamment :

 La canche flexueuse (Deschampsia flexuosa)
La canche blanchâtre (Corynephorus canescens)

Toponymes composés 
 Magnicourt-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Rebreuve-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Bouret-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais (62) et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Ligny-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Boubers-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Monchel-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Conchy-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Marles-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Homophones 
 Marcel Kanche (1954-), chanteur